Гру́бов — русская фамилия. Известные носители:

 Грубов, Валерий Иванович (1917—2009) — советский и российский ботаник.
 Грубов, Дмитрий Юрьевич (род. 1952) — советский боксёр, тренер.
 Грубов, Олег Евгеньевич (род. 1997) — казахстанский футболист.